Ireneu de Lyon - bispo grego, teólogo e escritor, conhecido como "Irineu"
 Irineu (Duvlea)
 Irineu (futebolista)

Desambiguações de antropônimos